En Pologne, Bartniki peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bartniki, village du powiat de Milicz
 Bartniki, village du powiat de Ząbkowice Śląskie 

dans la voïvodie de Mazovie
 Bartniki, village du powiat de Przasnysz
 Bartniki, village du powiat de Żyrardów

dans la voïvodie de Podlachie
 Bartniki, village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Bartniki, village